Операция Бутана против ассамского сопротивления 2003 (All Clear) — военная операция, предпринятая правительственными войсками Бутана 15 декабря 2003 против базировавшихся в Бутане вооружённых отрядов ассамских мятежников, закончившаяся выдворением мятежников с территории Бутана обратно в Индию.

Ассамских сепаратистов представляли организации Объединённый фронт освобождения Ассама (ULFA), Национально-демократический фронт Бодоланда (NDFB) и  (KLO).

Предыстория конфликта 
Ассамские мятежники стали укрываться на территории Бутана с 1991 года, пользуясь труднопроходимостью джунглей и отсутствием хороших троп. По непроверенным комментариям аналитиков, мятежники были допущены правительством Бутана для оказания давления на враждебно настроенный контингент непальского населения, занимающего южные территории, с целью вынудить их покинуть Бутан. Однако в 1992 году количество вооружённых ассамских мятежников на территории Бутана резко увеличилось, и к ним предъявлялись многочисленные обвинения в убийствах, грабежах и захвате заложников.

Правительство Бутана неоднократно пыталось разрешить проблему мирными средствами, предлагая переговоры и даже денежные вознаграждения, но безуспешно. При этом Индия увеличивала давление на Бутан, угрожая жёсткими экономическими санкциями или военными операциями.

Начало операции было назначено через неделю после основания в Ассаме нового автономного округа Бодоланд в результате соглашения индийского и ассамского правительства с Тиграми Освобождения Бодоланда. Бодоланд был образован на территории, непосредственно прилегающей к бутанской границе, и непримиримые организации ассамского сопротивления, основавшиеся в Бутане, лишились поддержки в Ассаме.

Подготовка к операции 
Четвёртый король Бутана Джигме Сингье Вангчук оценил ситуацию как серьёзную угрозу независимости страны, и временно отошёл от управления с целью поиска разрешения проблемы. Одевшись в форму обычного солдата, он провёл детальное исследование территорий, в которых расположились мятежники, будучи неузнанным, обошёл тропы, обозначил проходы и составил план военной операции, которая держалась в строгом секрете.

В целом подготовка к операции заняла шесть лет.

Ассамские мятежники вели уже двадцатилетний военный конфликт, и представляли собой значительную силу по сравнению с малоопытной бутанской правительственной армией, и прямое столкновение могло окончиться тяжёлым поражением. Поэтому главный упор был сделан на внезапность.

Под предлогом строительства храмов и хозяйственных построек, на прилегающую территорию постепенно доставлялось оружие.

Осуществление операции 
Разрабатывался подробнейший план одновременного удара по всем лагерям с различных точек. Так как в практике индийской армии было вести атаку в 1 час ночи, для внезапности было выбрано время 9 утра, когда дежурившие мятежники были наименее подготовлены к атаке. В назначенный день все монастыри Бутана вели молебны. 

Основная операция была проведена 15 декабря 2003 года, закончилась в 24 часа, все мятежники были выдворены с территории Бутана. Успех операции позволил разрешить политический конфликт с Индией, отвести от Бутана возможные санкции и военное вторжение индийской армии и укрепить независимость страны.

Король лично участвовал в бою и отказывался от защиты охранников, настолько велика была уверенность в быстрой победе. Из Оксфорда прилетел принц Джигъел Угъен Вангчук, чтобы участвовать в ополчении.

К 27 декабря 2003 года были заняты все 30 военных лагерей противника.

Было конфисковано более 500 автоматов АК 47/56 и 328 единиц другого вооружения, включая устройства для запуска ракет. В штаб-квартире ULFA обнаружилась также противовоздушная установка. К 3 января 2004 года все 30 военных лагерей (ULFA-14, NDFB-11, KLO-5) и 35 наблюдательных пунктов были ликвидированы, а вооружённые группировки расформированы. Было убито 485 боевиков ULFA, NDFB и KLO, захваченные в плен гражданские лица высланы в распоряжение властей Ассама. Королевская бутанская армия потеряла 11 солдат убитыми и 35 ранеными.

Память 
На перевале , расположенном на высоте 3116 м на шоссе от Тхимпху до Вангди-Пходранга установлено 108 чортенов в ознаменование выдворения из страны боевиков Ассамского сопротивления.

Примечания

Ссылки 
 Bhutan cracks down on Indian insurgents, Assam, West Bengal told to seal borders 
 Bhutan's resolve 
 Indian insurgents in Bhutan

История Ассама
Военная история Бутана
Бутано-индийские отношения
2003
15
Бутан
Бутан
Бутан
Военные операции
Бутан
2003 год в Бутане
Сражения Бутана
Конфликты 2003 года